Sezon 1994/95 2. Fußball-Bundesligi - 21. edycja rozgrywek niemieckiej 2. Fußball-Bundesligi w piłce nożnej.

Rozgrywki toczyły się w jednej grupie i występowało w nich 18 drużyn. Po zakończeniu sezonu trzy czołowe drużyny awansowały bezpośrednio do Bundesligi, a cztery ostatnie drużyny miały zostać zdegradowane do Regionalligi (ostatecznie spadły tylko dwie ostatnie drużyny i 1. FC Saarbrücken, który nie otrzymał licencji na grę w 2. Bundeslidze 1995/96).

2. Fußball-Bundesliga

Drużyny 
W 2. Bundeslidze w sezonie 1994/95 występowało 18 drużyn.

Tabela 

 Hansa Rostock, FC St. Pauli i Fortuna Düsseldorf awansowały do Bundesligi 1995/96.
 FSV Frankfurt, FC Homburg i 1. FC Saarbrücken spadły do Regionalligi 1995/96. 
 * Po zakończeniu sezonu 1. FC Saarbrücken oraz Dynamo Dresden (spadkowicz z Bundesligi 1994/95) nie otrzymały licencji na grę w 2. Bundeslidze 1995/96 (w następnym sezonie oba kluby będą występowały w Regionallidze 1995/96), dzięki czemu 1. FC Nürnberg i FSV Zwickau utrzymały się w 2. Bundeslidze.

Zobacz też 
 Bundesliga 1994/95
 Regionalliga 1994/95
 Oberliga 1994/95

Linki zewnętrzne 
 Archiwum F-Archiv

Drugi poziom rozgrywek piłkarskich w Niemczech
1994 w piłce nożnej
1995 w piłce nożnej
1994 w Niemczech
1995 w Niemczech